Lau puede referirse a:

 Provincia de Lau, archipiélago de Fiyi.
 Laura Fares, productora de música, baterista y cantante argentina.
 Laura Miller, actriz, cantante y bailarina argentina.
 Laura Franco, (apodada Panam) animadora infantil argentina.